Натуральне число 1788
 1788 рік до нашої ери
 1788 рік нашої ери